Philippe de Habsbourg, ou Philippe d'Autriche, peut faire référence à plusieurs personnalités de la maison de Habsbourg :
 Philippe  le Beau (1478-1506), roi de Castille et duc de Bourgogne ;
 Philippe II d'Espagne (1527-1598), roi d'Espagne, de Naples, de Sicile et de Portugal, souverain des Pays-Bas ;
 Philippe III d'Espagne (1578-1621), roi d'Espagne, de Naples, de Sicile et de Portugal ;
 Philippe IV d'Espagne (1605-1665), roi d'Espagne, de Naples, de Sicile et de Portugal, souverain des Pays-Bas ;
 Philippe-Prosper d'Autriche (1657-1661), prince des Asturies et héritier du trône d'Espagne ;
 Ladislas Philippe de Habsbourg-Lorraine (1875-1895), archiduc d'Autriche et prince de Hongrie.

Voir aussi